Алекса́ндр Сазо́нов:
 Сазонов, Александр Александрович (1833 — после 1893) — генерал-майор, участник Крымской войны.
 Сазонов, Александр Геннадьевич (род. 1980) — российский хоккеист.
 Сазонов, Александр Дмитриевич (1928—2003) — ректор Курганского государственного педагогического института.
 Сазонов, Александр Михайлович (1897—1955) — генерал-майор, командир 9-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.